Cofradía del Cautivo es el nombre con el que se conoce popularmente a las cofradías y hermandades de la Semana Santa en España que desfilan representando a Jesús Cautivo, entre las que destacan:

 La Hermandad del Prendimiento de Jesús Cautivo y María Stma. de la Salud de Ciudad Real.
 La Hermandad del Cautivo de Écija.
 La Hermandad del Cautivo de Jaén.
 La Cofradía del Divino Cautivo de Madrid.
 La Cofradía del Cautivo de Málaga.
 La Cofradía de Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad de Martos (Jaén).
 La Hermandad de Jesús Cautivo y Rescatado de Sevilla.